Rikki-tikki-tavi – racconto di Rudyard Kipling raccolto ne Il libro della giungla (e il protagonista omonimo)
 Rikki-Tikki-Tavi – cortometraggio animato del 1965
 Rikki-Tikki-Tavi – cortometraggio animato del 1975
 Rikki Tikki Tavi nella giungla (Rikki-Tikki-Tavi) – film d'animazione del 1975
 Rikki Tikki Tavi – brano del gruppo musicale statunitense Fair to Midland contenuto nell'album Arrows & Anchors